Три сокровища и смешиваемое с ним понятие Три драгоценности употребляются в отношении группировки культурно-религиозных понятий в ряде культур Азии. 

В русской и английской терминологии закрепилось не всегда используемое разделение: Три Драгоценности (Three Jewels) для буддизма и Три сокровища (Three Treasures) для понятий китайской и японской культуры. Это терминологического деления нет в китайском языке, где в обоих случаях (для буддизма и даосизма) используется выражение 三宝.

 Три драгоценности, или Триратна в буддизме — три объекта Прибежища: Будда, Дхарма и Сангха.

 Три драгоценности (джайнизм)

 Три сокровища (даосизм) — в 67 главе Дао Дэ Цзин качества, которыми дорожит автор: доброта, самоограничение и нестремление быть впереди всех.

 Три сокровища (китайская медицина) — в медицинских и энергетических практиках Китая три важнейших составляющих: ци (氣), цзин (精), шен (神) (порядок варьируется).

 Три священных сокровища (Япония) (三種の神器) — Регалии японских императоров: железное зеркало Ята-но-Кагами, ожерелье из драгоценных камней Якасани-но-Магатама и меч Кусанаги.

 Три сокровища (игуаньдао) — дары Учителя на посвящении: медитационная техника, мудра и мантра.